Gábor Hajdú, né le  à Sânmartin, est un homme politique roumain issu de la communauté magyare de Roumanie membre de l'Union démocrate magyare de Roumanie.

Il est sénateur de 1990 à 1992, et de 1996 à 2000. Du  au  il est ministre de la Santé dans les gouvernements Vasile et Isărescu.

Notes et références

Lien externe 
    Page personnelle sur le site du Parlement européen

Ministre roumain de la Santé
Personnalité de l'Union démocrate magyare de Roumanie
Naissance en octobre 1938
Membre de la 1re législature du Sénat (Roumanie)
Membre de la 3e législature du Sénat (Roumanie)